Ивайло Иванов може да се отнася за някой от следните българи:
 Ивайло Иванов (р. 1971), писател (фантаст)
 Ивайло Иванов (р. 1972), поет
 Ивайло Иванов (р. 1974), футболист, треньор
 Ивайло Иванов (р. 1977), главен секретар на МВР
 Ивайло Иванов (р. 1994), джудист, европейски шампион
 Ивайло Иванов (?), биолог, професор в Колумбийския университет
 Ивайло Иванов (?), актьор („Рицарят на бялата дама“)